Le nom Nathan Lane est porté par :
 Nathan Lane (1956-), un acteur et producteur américain ;
 Nathan Lane (1988-), un joueur de rugby à XV français.

Voir aussi